Джоши () — индийская фамилия. Известные носители:

 Джоши, Арун (1939—1993) — индийский писатель.
 Джоши, Бикас (род. 1973) — непальский экономист, глава представительства Международного валютного фонда в России (2013—2015).
 Джоши, Мурли Манохар (род. 1934) — индийский политический и государственный деятель.
 Джоши, Нирмала (1934—2015) — генеральная настоятельница женской католической монашеской конгрегации «Сёстры миссионерки любви».
 Джоши, Сунанд Триамбак (род. 1958) — литературный критик, новеллист и исследователь творчества Г. Ф. Лавкрафта.
 Джоши, Шарман (род. 1979) — индийский актёр.
 Джоши-Шах, Дипика (1976—2012) — индийская актриса и певица.